

Населені пункти та їхні частини

 Бельсько — село в гміні Карчміська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Бельсько — село в гміні Кочала Члуховського повіту Поморського воєводства
 Бельсько — село в гміні Мендзихуд Мендзиходського повіту Великопольського воєводства
 Бельсько — село в гміні Орхово Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Бельсько — частина села Менжик у гміні Велень Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства

Примітки